Лајдекеров љускавац (, [Манис лајдекери]) је изумрла врста љускаваца, из рода Manis унутар потпородице Maninae и породице Manidae, која је у периоду касног плеистоцена настањивала подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Једини тренутно знани остаци ове врсте љускавца су само поједини чланци прстију пронађени на фосилним локалитетима на југу Индије.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Manis lydekkeri.

Временска распрострањенст врсте Manis lydekkeri унутар рода Manis

Види још 
 Класификација сисара
 Азијски љускавац

Референце 

†
Изумрли сисари Азије